Roberto Rodríguez bzw. Roberto Rodriguez ist der Name folgender Personen:
* Roberto Rodríguez (Regisseur) (1909–1995), mexikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent 
 Roberto Rodríguez (Bischof) (1936–2021), argentinischer Geistlicher, Bischof von La Rioja
 Roberto Rodríguez (Fußballspieler, 1946) ( El Monito; * 1946), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Roberto Rodríguez (Radsportler), kubanischer Radsportler
 Roberto Rodriguez (Musiker), spanisch-finnischer Elektro-Musiker 
 Roberto Rodríguez (Fussballspieler, 1990) (* 1990), Schweizer Fußballspieler 
 Roberto Juan Rodríguez, US-amerikanischer Musiker kubanischer Herkunft 
 Roberto Rodríguez Lario (* 2000), spanischer Handballspieler

Siehe auch:
 Robert Rodriguez (* 1968), US-amerikanischer Filmproduzent